Jméno Gael může znamenat:

 Gael – postava z filmu Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka
 Gaelové – obyvatelé Irska mezi příchodem Anglo-Normanů v roce 1169 a rokem 1607. 
 Gaël – obec v Bretani ve Francii